

Patronyme 

 André Martel (1917-2004), éditeur français ;
 André Martel (1893-1976), écrivain et poète français ;
 Bernard Martel (1951-), président des Quatre Jours de Dunkerque ;
 Brigitte Martel (1949-2006), chanteuse québécoise ;
 Charles Martel de Hongrie (1271-1295), prétendant au trône hongrois ;
 Charles Martel (v. 690-741), maire du palais, vainqueur de la Bataille de Poitiers en 732 ; 
 Christiane Martel (1932-), actrice et mannequin franco-mexicaine, Miss Univers 1953 ; 
 Diane Martel, réalisatrice américaine ;
 Didier Martel (1971-), footballeur français ; 
 Donald Martel (1964-), homme politique québécois ;
 Édouard-Alfred Martel (1859-1938), fondateur de la spéléologie moderne ;
  ;
 Éric Martel (1968-), ingénieur et gestionnaire québécois ; 
 Eugène Martel (1869-1947), peintre français ;
 François Martel (), chirurgien français ; 
 Frédéric Martel (1967-), écrivain et journaliste français ; 
 Gervais Martel (1954-), président du club de football RC Lens ; 
 Henri Martel (1898-1982), personnalité politique française ;
 Jacques Martel (1877-1941) chansonnier français ;
 Jean Martel (1896-1966), sculpteur français ;
 Joël Martel (1896-1966), sculpteur français ;
 Joël Martel, humoriste, musicien et journaliste québécois ;
 Joseph Martel (1903-1963), homme politique belge et militant wallon ;
 Laura Martel (1982-), actrice française ;
 Léon Martel (1840-1905), enseignant et linguiste français ;
  ;
 Lucrecia Martel (1966-), réalisatrice argentine ;
 Marc Martel (1976-),  musicien canadien de rock chrétien ;
 Marguerite Martel (1924-), athlète française ; 
 Nancy Martel (1858-1928), actrice française ;
 Philippe André Martel (1771-1849), général de brigade français ;
 Philippe Martel (1955-2020), haut fonctionnaire, chef de cabinet d'Alain Juppé (1988-1994), directeur de l’établissement public du château de Chambord et directeur de cabinet de Marine Le Pen (2013-2017);
 Philippe Martel (1951-), historien français ;
  ;
 Réginald Martel (1936-2015), écrivain québécois ; 
 Renée Martel (1947-2021), chanteuse québécoise ;
 Robert Martel (1927-1997) militant de l'Algérie française et chef du putsch d'Alger ;
 Sébastien Martel, guitariste français ;
  ;
 Thierry de Martel (1875-1940), neurochirurgien français ;
 Yann Martel (1963-), écrivain canadien ;

Pseudonyme 

 Jean Moulin, un résistant français.

Toponyme 

 Martel, commune française du Lot ;
 Les Ponts-de-Martel, commune suisse du canton de Neuchâtel ;
 Rivière Martel, affluent de la rivière canadienne Peter-Brown ;
 Causse de Martel, région naturelle française du Massif central ;
 Lac Martel, lac souterrain espagnol des grottes du Drach ;
 Sommet Martel, sommet suisse du massif du Jura.

Personnage de fiction 
Martel est un nom de personnage de fiction notamment porté par :
 Martel, personnage du manga Fullmetal Alchemist ;

Autres 
 Charles-Martel, cuirassé français de la classe Charles Martel
 Groupe Charles-Martel (1973-1983), groupe terroriste armé d'extrême droite français
 AS-37 Martel, missile antinavire/antiradar franco-anglais